

Altro
 Robbe – azienda tedesca specializzata nel modellismo

Persone
 Alain Robbe-Grillet – scrittore, saggista, regista e sceneggiatore francese
 Alice Robbe – tennista francese